Нижний Кугенер — название населённых пунктов в России:

 Нижний Кугенер — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Нижний Кугенер — деревня в Сернурском районе Марий Эл.